Física:
 El nònius o vernier, instrument de mesura inventat pel matemàtic francès Pierre Vernier.
 Pierre Vernier, matemàtic francès que va inventar el nònius.
 Geografia:
 Vernier, municipi suís del cantó de Ginebra.
 Marais-Vernier, municipi francès, situat al departament de l'Eure i a la regió de l'Alta Normandia.